Die Iran International 2015 im Badminton fanden vom 12. bis 15. Februar 2015 in Teheran statt.

Sieger und Platzierte

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2015
Badminton 2015
Badmintonwettbewerb in Teheran